Адунаци има више значења:
 Адунаци (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Адунаци (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Адунаци (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији